Sono tredici le unità navali della Marina britannica alle quali è stato assegnato il nome HMS London. Una di queste è stata denominata HMS Loyal London:

HMS London fu un East Indiaman da 40 cannoni comprato nel 1636 ed in servizio sino al 1653.
HMS London fu un vascello di secondo rango da 64 cannoni, varato nel 1656 ed esploso a causa di un incidente nel 1665.
HMS Loyal London fu un vascello da 96 cannoni varato nel 1666. Fu parzialmente distrutto dal fuoco dagli olandesi nel 1667, ma i resti vennero rocostruiti diventando la nuova HMS London.
HMS London fu un vascello da 96 cannoni di prima classe varato nel 1670 per rimpiazzare la precedente omonima nave. Fu ricostruito nel 1706 e 1721, e disarmato nel 1747.
HMS London fu un brigantino da 16 cannoni varato nel 1756 sul lago Ontario e catturato dai francesi nello stesso anno.
HMS London fu una busse (barca lunga non pontata mono albero) da 6 cannoni, precedentemente il peschereccio civile Holden. Fu acquistata nel 1756 dalla Society for the Free British Fishery e bruciata per evitarne la cattura nel 1758.
HMS London fu una busse da 6 cannoni acquistata nel 1759 e nei registri fino al 1764.
HMS London fu un vascello da 90cannoni varato nel 1766 e rottamato nel 1811.
HMS London doveva essere un vascello di prima classe da 104 cannoni. Fu rinominata HMS Royal Adelaide nel 1827, e varata nel 1828. Fu venduta nel 1905.
HMS London fu un vascello da 92 cannoni varato nel 1840. Convertito alla propulsione ad elica nel 1858 e riarmato con 72 cannoni, divenne una nave magazzino nel 1874 e venne venduto nel 1884.
HMS London fu una nave da battaglia della classe Formidable varata nel 1899. Fu convertita in posamine nel 1918 e venduta nel 1920.
HMS London fu un incrociatore pesante della classe County varato nel 1927 e venduto nel 1950.
HMS London fu un cacciatorpediniere lanciamissili della classe County varato nel 1961 e trasferito al Pakistan nel 1982, dove venne rinominato Babur.
HMS London fu una fregata Type 22 varata nel 1984 e venduta alla Romania nel 2002. La nave è stata rinominata Regina Maria.

Bibliografia 
  James Joseph Colledge, Ships of the Royal Navy. Greenhill Books, 1987.

London